Kaur steht für: 
 Kaur, weiblicher Vorname und Familienname
 Kaur (Volk), Volk in Indonesien
 Kaur (Sprache), Sprache der Kaur 
 Kaur (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk in Indonesien
 Kaur, Ort in Gambia, siehe Kau-ur

KaUR steht für:
 Befestigter Raum Nr. 22 Karelien, befestigter Bezirk der Sowjetunion